Джексон, Стивен:
 Джексон, Стивен (род. 1956) — британский гребец-байдарочник.
 Джексон, Стивен Джесси (род. 1978) — американский профессиональный баскетболист.
 Джексон, Стивен Рэнделл (род. 1961) — американский певец и музыкант.
 Джексон, Стивен Филип (род. 1962) — британский учёный, биолог.